|}
Die Bahnstrecke Brescia–Parma ist eine normalspurige Bahnstrecke in Italien.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1884 bis 1893 nach dem Baccarini-Gesetz gebaut.

Ab 1. Juli 1885 ging sie in der Rete Adriatica (RA) auf und wurde deshalb von der Società italiana per le strade ferrate meridionali (SFM) betrieben. Mit der Verstaatlichung des Eisenbahnnetzes 1905 wurde sie von den Ferrovie dello Stato (FS) betrieben.

Eröffnungsdaten

Verkehr 
Auf der Strecke verkehren Regionalzüge von Trenord in stündlichem Taktverkehr.

  Brescia–Parma

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 34 (Brescia–Parma)

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna
Bahnstrecke in der Lombardei